Friedrich von Hobe ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Eugen von Hobe (1760–1808), deutscher Forst- und Hofbeamter
 Friedrich Wilhelm von Hobe (1792–1866), deutscher Generalleutnant